Harten ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Harten (1937–2017), deutscher Politiker
 Ami Harten (1946–1994), israelischer Mathematiker
 Charles Harten (1902–1979), US-amerikanischer Kameramann
 Doreet LeVitte-Harten (* 1948), israelische Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Jaac van Harten, Pseudonym des jüdischen Juweliers und Kunsthändlers Jaques-Jules Yaacov Levy (* 1901 oder 1902, gest. 1973)
 Jan von Harten (1867–1926), deutscher Pädagoge, Heimatforscher
 Jennifer Evans-van der Harten (* 1980), niederländische Musikerin
 Jürgen Harten (* 1933), deutscher Kunsthistoriker
 Meike Harten (* 1962), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Ulf Harten (* 1954), deutscher Comiczeichner
 Uwe Harten (* 1944), deutscher Musikwissenschaftler 
 Wolf Harten (1908–1985), deutscher Schriftsteller, siehe Jonny Rieger

Siehe auch:
 Harden
 Harten (Adelsgeschlecht)